Peirce ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Peirce (1809–1880), US-amerikanischer Astronom, Mathematiker und Lehrer
 Benjamin Osgood Peirce (1854–1914), US-amerikanischer Mathematiker
 Charles Sanders Peirce (1839–1914), US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph und Logiker
 Dana Peirce (* 1979), US-amerikanische Ruderin
 Ernest Peirce (1909–1998), südafrikanischer Boxer 
 Gareth Peirce, britische Rechtsanwältin
 Joseph Peirce (1748–1812), US-amerikanischer Politiker
 Kimberly Peirce (* 1967), US-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Leona May Peirce (1863–1954), US-amerikanische Mathematikerin
 Robert B. F. Peirce (1843–1898), US-amerikanischer Politiker

Peirce steht für:
 Peirce (Mondkrater)

Siehe auch:
 NOR-Gatter (Peirce-Funktion), Logikgatter
 Pearce
 Pearse
 Perce
 Pierce
 Peers